Kozarica est un toponyme qui peut désigner :
Kozarica, une localité de Croatie située sur l'île de Mljet et dans la municipalité de Mljet, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
Kozarica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vladimirci, district de Mačva.